

Codici
urh  – codice ISO 639-3 della lingua urhobo

Onomastica
Urh  – forma slovena del nome proprio Ulrico